Richtersia är ett släkte av rundmaskar. Richtersia ingår i familjen Richtersiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Richtersia